Alan Bullock
Anna Mae Bullock - Tina Turner
 Jim J. Bullock
 Louis Bullock
 Sandra Bullock
 Seth Bullock
 William Bullock